Pardines (Puy-de-Dôme) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.
 Pardines (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii.